Heitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heitsch (1928–2019), deutscher klassischer Philologe
 Fritz Heitsch (1900–1971), deutscher Verwaltungsbeamter und Bildhauer
 Heinrich Heitsch (1916–1986), deutscher Berufsoffizier
 Louis Heitsch (1866–1921), deutscher Bildhauer und Kunstpädagoge